El término concho puede hacer referencia a:

 El nombre común de la planta Castanea sativa;
 El nombre común de la planta Juglans regia.
 Un individuo o la lengua de los conchos, una etnia uto-azteca precolombina
 Sedimento de una bebida, como las heces de vino, chicha, cerveza, café, etc..
 Al Río Concho, en el estado americano de Texas.